Szwecja
 Alby (gmina Ånge) – miejscowość w szwedzkiej gminie Ånge
 Alby (gmina Botkyrka) – dzielnica w szwedzkiej gminie Botkyrka
 Alby (Olandia) – miejscowość na szwedzkiej wyspie Olandia
 Alby (gmina Upplands Väsby) – dzielnica w szwedzkiej gminie Upplands Väsby
 Alby (stacja metra) – stacja sztokholmskiego metra
 Rezerwat przyrody Alby – rezerwat przyrody w szwedzkiej gminie Tyresö
Francja
 Alby-sur-Chéran – miejscowość i gmina w francuskim regionie Rodan-Alpy
 Héry-sur-Alby – miejscowość i gmina w francuskim regionie Rodan-Alpy

 Alby with Thwaite – Civil parish w Anglii
 Alby Grant – fikcyjna postać z serialu Trzy na jednego
 Alby Mangels – australijski podróżnik
 Biblia Alby – tłumaczenie Starego Testamentu
 Cyklon Alby – cyklon z 1977–1978